Praia da Pitinga é uma praia que fica no distrito de Arraial d'Ajuda em Porto Seguro a mais ou menos 1 km do centro.

A origem do nome é indígena e significa Pigmento Branco. Na língua nativa, Pitinga significa Vermelho, assim como as cores das falésias, que beiram o mar e os recifes formando piscinas naturais de água morna. Em tupi-guarani Pitinga significa pequeno crustáceo ou alguma coisa suave, leve e branca. Essa segunda opção revela talvez o que mais se aproxima para definir a praia de Pitinga.

Assim é Pitinga, banhada com água morna e transparente, com ondas fortes que quebram nos recifes próximo a orla, mar esverdeado, falésias por todos os lados e areia fofa. A praia tem paredões de calcário, coqueiros cortados pelas falésias altíssimas.

Na maré baixa, formam piscinas naturais, que acabam sendo melhores para o banho e o principal atrativo do local.

É possível chegar a praia caminhando pela praia de Mucugê através de uma estrada de terra.

A praia é frequentada por nativos e procurada por kitesurfistas, que voam sobre as águas cristalinas usando prancha e puxados por uma pipa. É um esporte relativamente novo, mas que está conquistando seu espaço na praia e atraindo surfistas de diversos lugares. É um esporte que exige cuidados e segurança, pois qualquer vacilo, os danos podem ser fatais. A bela paisagem da praia transforma esse esporte numa grande e inesquecível aventura.

Voos de parapente podem ser realizados do alto das falésias da praia e durante esse passeio é possível visualizar o Monte Pascal, o primeiro ponto de terra firme avistado pela tripulação de Pedro Alvares Cabral.

Na parte Sul de Pitinga, há uma vegetação virgem e por ser consequentemente mais deserta, é comum e ocasional a prática de naturismo.

Há trechos de bancos de corais de 200 a 400 metros da praia, bem onde quebram as ondas. Também a pontos para o mergulho chamado de Chapeirões de Corais, devido a vida marinha e a grande diversidade de corais coloridos e variados, todos próximos da costa. A profundidade dos mergulhos variam entre 10 a 18 metros.

Pitinga